Sagui-dos-munduruku (Mico munduruku) é uma espécie de primata do Novo Mundo da família Cebidae e subfamília Callitrichinae, endêmico e encontrado apenas na Amazônia brasileira.

Referências 

Calitriquídeos
Mamíferos do Brasil
Mamíferos descritos em 2019
Fauna endêmica do Brasil